Какалчен има више значења:

 Општина Какалчен (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Какалчен (Какалчен, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику